Иван Тарасюк:
 Тарасюк, Иван Николаевич (1993—2014) — медицинский работник, активист Евромайдана, убит выстрелом снайпера 20 февраля 2014 на улице Институтской в городе Киеве, Герой Украины.
 Тарасюк, Иван Степанович (1927—1988) — советский партийный деятель, председатель Симферопольского райисполкома.